Гедді Лі (); 29 липня 1953) — канадський музикант, найбільш відомий як вокаліст, бас-гітарист гурту Rush.

Біографія

Особисте життя

Стиль і вплив

Інструменти 

Бас-гітари
 Rickenbacker 4001 1972 року
 Rickenbacker 4002
 Rickenbacker 3261 1967 року
 Gibson EB-1 1957 року
 Steinberger L2
 Fender Jazz Bass
 Zematis Bass 1992 року
Синтезатори
 PPG Wave 2.2
 Roland Jupiter-8
 Roland TR-808
 Oberheim OBX-A
 E-mu Emulator II
 Yamaha DX7
 Yamaha QX-1 (секвенсер)
Підсилювачі
 BGW 750B
 BGW 750C

Дискографія 
Дивіться дискографію групи Rush

Примітки 

Канадські гітаристи
Уродженці Торонто
Музиканти Торонто
Артисти, відомі під псевдонімами